Ven kan syfta på:

Ven (ö) – ö i Öresund
Ven (blodkärl) – blodkärl som leder syrefattigt blod till hjärtat
Ven (växter) – släkte av gräs
HMS Ven (66) – svensk minsvepare sjösatt år 1940
HMS Ven (M76) – svenskt minröjningsfartyg sjösatt 1988